Заболотский сельсовет (Гомельская область):

Беларусь 
 Заболотский сельсовет (Буда-Кошелёвский район) — упразднённый сельсовет, Буда-Кошелёвский район
 Заболотский сельсовет (Речицкий район) — сельсовет, Речицкий район